Wahlkreis 52 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 52
 Landtagswahlkreis 52